Колесники () — село, входит в Бугринский сельский совет Гощанского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 308 человек. Почтовый индекс — 35442. Телефонный код — 3650.

Местный совет 
35442, Ровненская обл., Гощанский р-н, с. Бугрин, ул. Победы, 1.

Ссылки 
 Колесники на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Гощанского района